Malou steht für:

 Malou (Film), deutscher Film von Jeanine Meerapfel (1981) 
 Malou (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Adi Wojaczek (2019)

Malou ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Malou (1810–1886), belgischer Staatsmann

Siehe auch:
 Malu